Маркиан, Никандр, Иперехий, Аполлон, Леонид Египетский, Арий, Горгий, Селиний, Ириний и Памвлг — христианские мученики IV века.

Мученики Леонид, Маркиан, Никандр и другие жили в Египте. Они жестоко пострадали за Христа при императоре Максимиане и скончались в темнице от жажды и голода.

День памяти: 18 июня.

Примечания

Литература 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в IV веке
Умершие в IV веке
Святые Египта
Мученики
Святые по алфавиту